Люшня (алб. Lushnjë) — многозначный термин.

 Люшня — город в Центральной Албании в префектуре Фиери.
 Люшня (округ) — один из 36 округов Албании. 
 Люшня (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города в Албании.